

Топоніми 
 Ходоґая — місцевість у східній Японії.
 Ходоґая (Саґамі) — постояле містечко раннього нового часу.
 Район Ходоґая — міський район Йокогами.